Art:
 Acció artística (performance)
 Acció (ficció), gènere de ficció
 acció física, cada moviment d'un actor o actriu
 Cinema d'acció, gènere cinematogràfic
 Biografies: Acció Sánchez, productor musical i DJ del grup sevillà d'Hip-hop SFDK
 Dret:
 Acció legal o acte jurídic
 Acció d'empara o recurs d'empara
 Econonia i Finances: 
 Acció empresarial, títols de propietat d'una part del capital d'una empresa
 ACCIÓ, nom curt de l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa
 Entitats:
 Acció (empresa), empresa catalana dedicada a l'animació fundada el 1989
 Acció Catòlica, associació pública de fidels de caràcter catòlic
 Acció Cultural del País Valencià, entitat dedicada a l'estudi, la defensa i la promoció de la cultura al País Valencià
 Acció Escolta, federació d'agrupaments escoltes de Catalunya
 Estudiants en Acció, sindicat d'estudiants de Catalunya, d'ideologia esquerrana
 Acció Cultural Valenciana, entitat valencianista fundada el 8 de març de 1930
 Acció (setmanari valencianista)
 Acció Valenciana, revista valencianista, mitjà d'expressió d'Acció Cultural Valenciana
 Acció Directa, grup armat anarquista francès que practicava la guerrilla urbana
 Organitzacions polítiques:
 Acció directa, ideologia i filosofia política
 Acció Catalana, moviment polític catalanista, creat arran de la Conferència Nacional Catalana
 Acció Nacionalista Basca, partit polític basc d'ideologia nacionalista
 Acció Republicana, agrupació política de caràcter progressista i republicana
 Acció Catalana Republicana, partit polític català d'ideologia nacionalista i republicana
 Acció Popular, partit polític espanyol confessional catòlic durant la Segona República
 Partit Acció Nacional, partit polític mexicà
 Catalunya Acció, organització política independentista catalana fundada l'any 2004
 Acció Nacionalista Valenciana, partit nacionalista valencià fundat el 1933 de tendència catòlica
 Acció Regionalista Corsa, grup nacionalista cors sorgit el 1967 com a escissió del Front Regionalista Cors
 Acció Republicana de Catalunya, partit polític català, fundat l'any 1930 i presidit per Antoni Rovira i Virgili
 Acció Anticomunista, organització política anti-marxista fundada el 1932 a Barcelona
 Acció Popular Catalana, partit polític català, fundat el 1934 adherit a la CEDA
 Acció Ciutadana Liberal, partit polític espanyol de centre actiu durant la transició espanyola
 Acció Regionalista Catalana, partit polític regionalista nord-català fundat el 1972
 Acció Municipal Democràtica, agrupació electoral d'àmbit municipal de Catalunya vinculada a Estat Català
 Acció Republicana de Mallorca, partit polític republicà i catalanista creat el 1932
 Acció Democràtica (1976), partit polític creat el 1976 per
 Acció Socialista Valenciana, partit polític valencianista creat el 1962
 Acció Nacional (Malta), partit polític maltès, fundat el 2007
 Acció Republicana Democràtica Espanyola, partit polític espanyol creat el 1959 
 Acció Electoral dels Polonesos a Lituània
 Filosofia: Acció (filosofia), concepte desenvolupat sobretot per la Hannah Arendt 
 Física: 
 Acció (física), integral del lagrangià entre dos instants
 Acció a distància, teoria sobre interaccions de cossos que no estan en contacte entre ells
 Principi de mínima acció o principi de Hamilton
 Llei d'acció i reacció o tercera llei de Newton
 Videojocs:
 Videojoc d'acció
 Videojoc d'acció i aventura
 Videojoc d'acció en tercera persona, gènere de videojoc amb gràfics en tres dimensions
 Videojoc d'acció tàctica, gènere de videojoc d'acció en primera o tercera persona
 Videojoc d'acció en primera persona, gènere de videojocs
 Miscel·lània:
 Dia d'acció de gràcies, festivitat anual celebrada als EUA